Янкеле́вич — еврейская фамилия.

Происходит от имени Янкл в русской транскрипции — Янкель (уменьшительно-ласкательное на идише от Янкев, соответствующее русскому Яков).
 Янкелевич, Арсений Александрович (1905—1985) — валторнист, педагог и композитор.
  (1909—1994) ― французский философ и музыкальный писатель.
 Янкелевич, Идель (1909—1994) — бельгийский и французский скульптор и график.
 Янкелевич, Юрий Исаевич (1909—1973) ― советский скрипач и педагог.
 Янкелевич, Янкл (1905—1938) — еврейский советский поэт, радиоведущий, учитель.

См. также 
 Яковлевичи